Bishopville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bishopville (Maryland), im Worcester County
 Bishopville (New York), im Allegany County
 Bishopville (Ohio), im Morgan County
 Bishopville (South Carolina), im Lee County

Sonstiges:
 Bishopville Prong, Fließgewässer im Worcester County, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Bishopville Commercial Historic District, in Bishopville, South Carolina, ID-Nr. 86000052
 Bishopville High School, in Bishopville, South Carolina, ID-Nr. 04001087